Mužská čtyřhra Erste Bank Open 2017 probíhala ve druhé polovině října 2017. Do deblové soutěže tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu je nejvýše nasazený polsko-brazilský pár Łukasz Kubot a Marcelo Melo, jehož členové ve čtvrtfinále podlehli Bopannovi s Cuevasem.

Vítězem se stal nenasazený indicko-uruguayský pár Rohan Bopanna a Pablo Cuevas, který ve finále za 1.45 hodin zdolal brazilsko-americkou dvojici Marcelo Demoliner a Sam Querrey těsným výsledkem. Po dvousetovém průběhu 7–6 a 6–7 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [11–9]. Oba šampioni, kteří odvrátili dva mečboly, si do žebříčku ATP připsali 500 bodů a získali druhou společnou trofej. Bopanna vybojoval sedmnáctý deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Cuevase to bylo deváté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (čtvrtfinále)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (čtvrtfinále)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (čtvrtfinále)
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Vienna Open
Tenis v Rakousku v roce 2017
ATP World Tour 2017